Усубалиев — фамилия; имеет женскую форму Усубалиева.
 Усубалиев, Женишбек (род. 1942) — заслуженный работник Национальной Академии наук Кыргызской Республики.
 Усубалиев, Турдакун Усубалиевич (1919—2015) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР.